Franciszek Szembek (zm. 1693) – kasztelan krakowski, sanocki i kamieniecki
 Franciszek Szembek (zm. 1712) – chorąży nadworny koronny
 Franciszek Aleksander Szembek (zm. 1724) – kasztelan wiślicki, burgrabia krakowski
 Franciszek Jakub Szembek (zm. 1765) – wojewoda inflancki, chorąży nadworny koronny